Кабанту () — французская фамилия.

Известные носители 
 Кабанту, Луи-Пьер-Франсуа  (1812 — 1872) — французский юрист.
 (1946 — н.в.) — французский историк, почётный профессор университета Сорбонна.

Составная фамилия 
Жиро-Кабанту, Ив  (1904 — 1973) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.